Toro může znamenat:

místní název
 Bocas del Toro (provincie) v Panamě
 Toro (království) – ugandské království
 Toro (Itálie) – obec v Itálii
 Toro Muerto – archeologická lokalita v Peru
 Toro (Španělsko) – obec ve Španělsku
 Toro (jezero) – jezero v Chile
 Toro (řeka) – řeka v Chile

příjmení osob
 Benicio del Toro (* 1967) – americký herec a producent
 Guillermo del Toro (* 1964) – mexický režisér
 Maria Toro viz Mercedes Martinezová (* 1980) – americká profesionální wrestlerka
 Ray Toro (* 1977) – portoricko-americký kytarista a zpěvák

jiný význam
 Toro Rosso STR3 – vůz formule 1 týmu Scuderia Toro Rosso
 Toro Rosso STR4 – vůz formule 1 týmu Scuderia Toro Rosso

Externí odkazy